AAIC ist die Abkürzung für:

 Aircraft Accident Investigation Commission, japanische Regierungsstelle
 Aircraft Accident Investigation Committee, thailändische Regierungsstelle
 Alzheimer's Association International Conference der Alzheimer's Association, USA
 Accounting Authority Identification Code, Abrechnungskennung laut Vollzugsordnung für internationale Fernmeldedienste

Abkürzung